799 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 799 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Саратовской области. Код 623455.
 Полуказарма 799 км, Полуказарма 799 клм — упразднённый населённый пункт (тип: полуказарма) в Красноярском районе Красноярского округа Сибирского края РСФСР. Проживали на 1926 год в двух дворах 16 жителей (5 мужчин и 11 женщин), преимущественно белорусы.